

Patronyme
 Félicie de Fauveau (1801-1886), sculptrice française.
 François-Auguste Fauveau de Frénilly (1768-1848), poète, mémorialiste et pair de France.
 Germain Fauveau (1795-1873), homme politique français.
 Johann Fauveau (1982-) boxeur de Muay-thaï et kickboxer français.
 Raymond Fauveau (1901-1984), prêtre catholique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme